Frank Williams Racing Cars — британская команда и конструктор «Формулы-1».

Первые годы 
Фрэнк Уильямс был автогоночным энтузиастом с юных лет. После карьеры пилота в гонках седанов и Формулы-3, подкреплённой проницательными инстинктами в качестве дилера гоночных автомобилей и запчастей, он понял что достиг максимума в качестве пилота и начал приступать к карьере других пилотов, в частности его друга и временами соседа Пирса Кариджа. После успешного сезона Формулы-2 Кариджа при поддержке Уильямса в 1968 году, Уильямс приобрёл автомобиль Brabham, на котором выступал Каридж в 1969 году в Формуле-1. Как отмечается это рассердило Джека Брэбема, поскольку болид был продан Уильямсу с надеждой, что они будут использоваться в Tasman Series, а позднее и в Формуле-5000. На деле у Кариджа выдался замечательный год, и он дважды побывал на ступени подиума в Монако и США.

Их деятельность привлекла внимание аргентинского производителя спорт-каров De Tomaso, который построил шасси (разработанное Джанпаоло Далларой) для сезона 1970 года. Однако, шасси изначально было неконкурентоспособным и не смогло добраться до финиша в первых четырёх гонках года. В пятой гонке на Гран-при Нидерландов болид De Tomaso 505/38 перевернулся и загорелся, что привело к смерти Кариджа. 

В 1971 году Уильямс купил прошлогодний болид March 701 и подписал в качестве боевого пилота Анри Пескароло. Команда купила новый March 711 перед Гран-при Испании, но все равно было сложно добиться результатов. На прошлогоднем автомобиле также принял участие Макс Жан в домашнем Гран-при Франции. После успеха в 1969 у Уильямса были проблемы с финансированием. Пескароло приезжал четвёртым на финиш Гран-при Великобритании и шестым на Гран-при Австрии.

Уильямс в качестве конструктора

Politoys 
Компания Motul стала спонсором в сезоне 1972 года, позволив Фрэнку Уильямсу купить новый March, тогда как производитель игрушек Politoys дала денег на постройку собственного шасси. Начиная с внезачётного Гран-при Бразилии, Карлус Пасе принимал участие за рулём болида 1971 года, его лучшим результатом стало пятое место на Гран-при Бельгии. На Гран-при Великобритании Пескароло дебютировал за рулём спроектированного Леном Бэйли «Politoys FX3», но из-за проблем с рулевым механизмом машина была сильно повреждена. Крис Эймон должен был принять участие в «Rothmans World Championship Victory Race» проходившей на трассе Брэндс-Хэтч, но разочаровавшись в шасси, он отказался от участия.

Iso-Marlboro 
Motul и Politoys прекратили поддержку команды по завершении сезона. Фрэнку Уильямсу удалось привлечь поддержку табачного гиганта Marlboro и производителя холодильников «Iso» для сезона 1973 года, а шасси FX3 было переработано и стало называться Iso-Marlboro FX3B. Были подписаны два новых пилота: Хоуден Генли и Нанни Галли. Местный гонщик Джеки Преториус заменял Галли на Гран-при ЮАР. На Гран-при Испании было представлено новое шасси Iso-Marlboro IR, разработанное Джоном Кларком. Несмотря на это, результаты не улучшались. Галли покинул команду после Гран-при Монако, а его заменяла целая череда рента-драйверов — Том Белсо на Гран-при Швеции, затем вернулся Пескароло на Гран-при Франции, затем Грэм МакРэй на Гран-при Великобритании. Ги ван Леннеп оплатил себе место в команде для участия в Гран-при Нидерландов, и нидерландский гонщик приехал к финишу шестым, тем самым принеся ей первое очко в сезоне. Пескароло и ван Леннеп поочерёдно оказывались во втором болиде, пока Шенкен не получил это место на Гран-при Канады. Канадская гонка привлекла большее внимание Уильямса. Ливень и аварии привели к первому появлению в истории Формулы-1 машины безопасности. При отсутствии электронных приборов хронометража у организаторов возникли сложности с определением лидера гонки, поскольку много гонщиков совершили по два и более пит-стопов с разницей в несколько кругов. Организаторы ошибочно решили, что Генли лидирует, несмотря на то что Фрэнк Уильямс и все остальные убеждали их в обратном. Генли в итоге финишировал шестым. Жаки Икс получил место за рулём второго болида в США.

Williams 
И Iso, и Marlboro покинули команду до старта сезона 1974 года. Шасси «IR» были переименованы в «FW». Первоначально за команду выступал лишь Артуро Мерцарио, который приехал шестым в Южной Африке. Том Белсо в той же гонке вернулся и принял участие в следующей, пока его не заменил ван Леннеп в бельгийской гонке. В Швеции команда впервые выставила три болида, за руль которых сели: Мерцарио, Белсо и Ричард Робартс. Ги ван Леннеп получил место во второй машине на Гран-при Нидерландов, а от третьей было решено отказаться. Жан-Пьеру Жабуи второй болид достался во Франции, а Белсо принял участие в британском этапе. Затем это место досталось Жаку Лаффиту на Гран-при Германии, достаточно всех впечатлив, он остался в команде. Команде удалось положить в копилку ещё три очка с четвёртым местом Артуро Мерцарио на домашнем для него Гран-при Италии.

Мерцарио и Лаффит остались в команде в 1975 году. На Гран-при Испании, подававший надежды Тони Брайз заменил Лаффита, приехав седьмым, в то время как Мерцарио достался новый «FW04». Мерцарио покинул команду после Гран-при Бельгии, и его заменил Ян Шектер, а из-за финансовых соображений Дамьен Маги заменил Лаффита на Гран-при Швеции. После двух гонок у Шектера закончились деньги, и во Франции его заменял Франсуа Миго. Оставшуюся часть сезона на каждом Гран-при был новый рента-драйвер, механические поломки и отсутствие прогресса, но смешение изношенных шин и потрясающего вождения принесли Лаффиту ошеломляющее второе место на Гран-при Германии 1975 года, которое обеспечило необходимую финансовую поддержку. Однако, это был единственный очковый финиш в сезоне, а второй болид по-прежнему использовался рента-драйверами: Яном Эшли (в Германии), Йо Вонлантеном (в Австрии), Ренцо Дзордзи (в Италии) и Леллой Ломбарди (в США).

Союз с Уолтером Вольфом 
В начале сезона 1976 года «Frank Williams Racing Cars» была куплена нефтяным магнатом Уолтером Вольфом и стала называться Walter Wolf Racing и использовать машины Hesketh 308C. Фрэнку Уильямсу не понравилась его роль в команде и он решил образовать Williams Grand Prix Engineering.

Результаты выступлений в Формуле-1

Примечания

Ссылки 
 История создания Williams на GrandPrix.com

Команды Формулы-1